NFC - Near Field Communication: Rövid hatótávú kommunikációs szabványgyűjtemény okostelefonok és hasonló mobil eszközök között.
 NFC - National Football Conference